Гульнора Низамовна Маваева (; , , Узбекская ССР) — узбекская и советская артистка балета, . Заслуженная артистка Узбекской ССР. Народная артистка Узбекской ССР (1964).

Биография 
Родилась в интеллигентной семье. Отец Гульнары в 1937 году был репрессирован, мать забрали вместе с мужем. Гульнору отправили в Ташкентский детский дом для одарённых детей, где находилась балетная школа.

В 1948 году окончила балетную студию при Театре им. Навои, где училась у В. И. Вильтзак и У. А. Камилова), в 1951 году — узбекскую балетную студию Московского хореографического училища (педагог М. А. Кожухова).

С 1951 по 1966 год — ведущая солистка балетной труппы Театра оперы и балета им. Навои. Выступала в классических партиях балета, исполняла узбекские классические и народные танцы в городах Советского Союза и за рубежом. В 1953 году принимала участие в фестивале Всемирной молодежи и студентов в Бухаресте, где получила Первую премию и Золотую медаль за исполнение узбекского танца «Пилля».

С 1971, по окончании педагогического отделения Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой), преподавала в Узбекской республиканской балетной школк (с 1947 — Узбекское хореографическое училище, ныне — Ташкентская государственная высшая школа национального танца и хореографии), в 1975—1978 годах — художественный руководитель.

Снималась в кино.

Балетные партии 
 Аврора («Спящая красавица» П. Чайковского),
 Эсмеральда («Эсмеральда» Ц. Пуни),
 Мария и Зарема («Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева),
 Уличная, Каталонский танец, Цыганский танец («Дон Кихот» Л. Минкуса),
 Тао Хоа («Красный мак» Р. Глиэра),
 Гульнара («Балерина» Г. А. Мушеля),
 баронесса Штраль («Маскарад» Лапутина),
 Наташа («Берег счастья» Спадавеккиа), * Сари («Тропою грома» К. Караева)
 Ойниса («Ойниса» Закирова и Гиенко) и др.

Избранная фильмография 
  «Улугбек» («Танец с мечами»), 
 «Ёр-ёр» («Танец на крыше»), 
 «Встретимся на стадионе» («Хорезмский танец»), 
 «Сестры Рахмановы» (роль сестренки), 
 «Священная кровь», 
 «Эй Сарви Равон» 
 «Таланты Советского Союза».

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1959)
 Заслуженная артистка Узбекской ССР
 Народная артистка Узбекской ССР (1964)
 Золотую медаль Всемирного фестиваля Всемирной молодежи и студентов (1953)

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 6 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967

Ссылки 
 Народная артистка Узбекистана Гульнара Маваева: "Жизнь – это вечное развитие"

Артисты балета СССР
Артисты балета Узбекистана
Народные артисты Узбекской ССР
Заслуженные артисты Узбекской ССР
Преподаватели Ташкентского хореографического училища
Персоналии:Большой театр оперы и балета им. Алишера Навои
Балетные педагоги XX века
Балетные педагоги СССР
Балетные педагоги Узбекистана
Танцовщицы по алфавиту
Танцовщицы Узбекистана
Танцовщицы СССР